Сан Педро Сочијапам има више значења:

 Општина Сан Педро Сочијапам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Сочијапам (Сан Педро Сочијапам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику